Název Carbondale nese více míst ve Spojených státech amerických:
Carbondale (Kalifornie) – nezačleněná oblast v Kalifornii
Carbondale (Colorado) – město v Coloradu
Carbondale (Illinois) – město v Illinois
Carbondale (Indiana) – nezačleněná oblast v Indianě
Carbondale (Kansas) – město v Kansasu
Carbondale (Ohio) – nezačleněná oblast v Ohiu
Carbondale (Oklahoma) – část Tulsy v Oklahomě
Carbondale (Pensylvánie) – město v Pensylvánii